Lembach (Bas-Rhin), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Lembach im Mühlkreis, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk